Vargas steht für:

 Vargas (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Vargas (Bundesstaat), Bundesstaat in Venezuela
 (29133) Vargas, Asteroid
 Higuera de Vargas, Gemeinde in Spanien
 Präsident Vargas, Diamant

Siehe auch:
 Varga